Teodoro Schmidt puede referirse a:

 Teodoro Schmidt Weichsel (1834-1924), ingeniero alemán;
 Teodoro Schmidt Quezada (1879-1939), ingeniero y político chileno, hijo del anterior; 
 Teodoro Schmidt, comuna de la IX Región de la Araucanía, Chile;
 Teodoro Schmidt, plaza de la ciudad de Temuco, Chile; o
 Teodoro Schmidt, barrio de la ciudad de Temuco, Chile.